Гран-при Германии 2005 года – гонка Формулы-1. Гран-при состоялось с 22 по 24 июля 2005 года на трассе Хокенхаймринг в Германии.

Отчет 

Кими Райкконен квалифицировался первым и сохранял эту позицию до своего первого пит-стопа. Его напарник по команде Хуан-Пабло Монтойя стартовал с последнего ряда из-за разворота на квалификационном круге.

Но на 35 круге Райкконен сошёл из-за проблем с двигателем. После этого в лидеры вышел Фернандо Алонсо. Михаэль Шумахер и Рубенс Баррикелло испытывали проблемы с шинами Bridgestone. В результате, Дженсон Баттон смог обогнать Михаэля Шумахера в борьбе за второе место. Шумахер пытался отыграться, но из-за ошибки пропустил вперед ещё и Монтойю, а на последнем круге и Физикеллу. Монтойя смог опередить Баттона на втором пит-стопе в борьбе за второе место.
Фернандо Алонсо одержал 6 победу в сезоне и упрочил своё лидерство до 36 очков над Райкконеном. Дженсон Баттон заработал первый подиум в сезоне 2005.

Жак Вильнёв имел 3 аварийных контакта в гонке; с Баррикелло на 1 круге, сДоорнбосом на 4 круге и с Тьягу Монтейру на 27.

Квалификация

Гонка 

|}

 Поул: Кими Райкконен 1:14,320
 Быстрый круг: Кими Райкконен 1:14,873
 Круги лидирования: Кими Райкконен 1-35 (35); Фернандо Алонсо 36-67 (32).
 Хуан-Пабло Монтойя наказан 10 позициями за замену двигателя.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Германии
Спортивные соревнования в Хоккенхайме